Бугровка — деревня в Белинском районе Пензенской области России, входит в состав Пушанинского сельсовета.

География 
Деревня расположена на берегу реки Мача в 1 км на юго-восток от центра поселения села Пушанино и в 5 км на юг от райцентра города Белинский.

История 
Основана между 1911 и 1926 годами. C 1928 г. — центр Бугровского сельсовета в Чембарском районе Пензенского округа Средне-Волжской области. C 1939 г. — в составе Мачинского сельсовета Чембарского района Пензенской области.

Население

Примечания 

Населённые пункты Белинского района